Montemalesi – gli abitanti di Montemale di Cuneo
 Montemalesi – gli abitanti di Sant'Arcangelo Trimonte, anticamente detta Montemale o Montemalo